Il singolare  del Mitsubishi Electric Europe Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Albert Montañés era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

David Marrero ha battuto in finale 5–7, 6–4, 6–4 Antonio Veić.

Teste di serie

  Simon Greul (secondo turno)
  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Mathieu Montcourt (secondo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno)

 Tomas Tenconi (primo turno)
 Sebastián Decoud (primo turno)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mitsubishi Electric Cup 2009